Rasgon ist der Familienname folgender Personen:

 Israil Mendelewitsch Rasgon (1905–1987), russischer Historiker und Hochschullehrer
 Lew Emmanuilowitsch Rasgon (1908–1999), russischer Schriftsteller